Jerzy Czeszejko-Sochacki
 Krzysztof Czeszejko-Sochacki
 Marta Czeszejko-Sochacka
 Zdzisław Czeszejko-Sochacki
 Natalia Astafiewa (z domu Czeszejko-Sochacka)